Tenor har flere betydninger:

 Tenor (stemme) – er i korsammenhæng en høj mandsstemme
 musikinstrument – et musikinstrument i lavt mellemregister, f.eks. cello, eller tenorsax.

Se også:
 Kontratenor – en mandsstemme, hvis register svarer nogenlunde til kvindestemmernes alt